Siboglinidae  è una famiglia di anellidi pogonofori.

Tassonomia 
Comprende i seguenti generi:

 Alaysia
 Arcovestia
 Birsteinia Ivanov, 1952
 Bobmarleyana Hilario & Cunha, 2008
 Choanophorus Bubko, 1965
 Crassibrachia
 Cyclobrachia Ivanov, 1960
 Diplobrachia Ivanov, 1959
 Escarpia
 Galathealinum Kirkegaard, 1956
 Heptabrachia Ivanov, 1952
 Lamellibrachia Webb, 1969
 Lamellisabella Uschakow, 1933
 Nereilinum Ivanov, 1961
 Oasisia
 Oligobrachia Ivanov, 1957
 Osedax
 Paraescarpia
 Polarsternium
 Polarsternium Smirnov, 1999
 Polybrachia Ivanov, 1952
 Ridgeia Jones, 1985
 Riftia
 Sclerolinum Southward, 1961
 Seepiophila
 Siboglinoides
 Siboglinum Caullery, 1914
 Siphonobrachia
 Spirobrachia Ivanov, 1952
 Tevnia
 Unibrachium
 Volvobrachia
 Zenkevitchiana Ivanov, 1957

Alcune specie

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 Siboglinidae in UNESCO-IOC Register of Marine Organisms

Anellidi